Se også 624 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
24
Artikler om enkelte år